La dénomination Radio Métropole désigne plusieurs stations radiophoniques dans des pays francophones.

France
Radio Métropole (Draguignan)

Haïti
Radio Métropole (Haïti)